Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently’ego – powieść Douglasa Adamsa
 Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently’ego – serial telewizyjny